O Bognor Regis Town Football Club é um clube de futebol inglês, situado na cidade de Bognor Regis, a sudoeste de Londres. Atualmente disputa a Isthmian League Premier Division, que equivale a 7ª divisão inglesa.

Foi fundado em 1883, como Bognor F.C. Suas cores são branco e verde.

Estádio
Manda seus jogos no estádio Nyewood Lane, em Bognor Regis, com capacidade para 4.500 lugares.

Elenco

Títulos

Liga
  West Sussex League: 5
 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25

  Sussex County League Division 1
 1948-49, 1971-72

  Sussex County League Division 2
 1970-71

Copa
  Sussex Senior Cup: 8
 1954-55, 1955-56, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1986-87.
  The Sussex Royal Ulster Rifles Charity Cup: 1
 1971–72

 Isthmian League Cup: 1
 1986-87

Ligações externas 
 Página oficial do Bognor Regis Town FC 

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1883